Pöting ist der Name von

 Friedrich Pöting (1921–1998), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Gerda Pöting (1907–?), deutsche Leichtathletin (Sprint und Weitsprung)